Lamouroux peut désigner:
 Jean Vincent Félix Lamouroux, biologiste français ;
 Vincent Lamouroux, artiste plasticien français ;

Voir aussi